Hiszpania
 Burgos – miasto we wspólnocie Kastylia i León
 Burgos (prowincja) – prowincja w północnej części kraju
 Metropolia Burgos – metropolia Kościoła rzymskokatolickiego
 Burgos – archidiecezja Kościoła rzymskokatolickiego
 Port lotniczy Burgos – lotnisko znajdujące się na wschodnich przedmieściach miasta Burgos
 Burgos Rosa de Lima – stacja kolejowa w Burgos
 Vuelta a Burgos – profesjonalny wieloetapowy wyścig kolarski rozgrywany w prowincji Burgos
 Bitwa pod Burgos – bitwa stoczona 7 listopada 1808 w trakcie hiszpańskiej kampanii Napoleona

Inne kraje
 Burgos – miasto we Włoszech
 Burgos – miejscowość i siedziba gminy w meksykańskim stanie Tamaulipas